Eric Bell peut désigner :
 Eric Bell (1947-), guitariste écossais, membre de Thin Lizzy ;
 , scénariste et réalisateur de films documentaires ;
 Eric Temple Bell (1883-1960), mathématicien et écrivain, notamment de science-fiction.